

Biografia 
Era l'unico figlio del duca Eberardo Ludovico e di Giovanna Elisabetta, figlia del margravio Federico VII di Baden-Durlach.

Premorì tuttavia al padre Eberardo Ludovico, che gli sopravvisse sino al 1733. Con la sua morte, senza eredi maschi, si estinse la linea principale dei Württemberg ed il ducato passò alla linea collaterale dei Württemberg-Winnental.

Matrimonio e figli 
L'8 dicembre 1716, Federico Luigi aveva sposato la margravia Enrichetta Maria, figlia del margravio Filippo Guglielmo di Brandeburgo-Schwedt, dalla quale ebbe i figli:

Eberardo Federico (1718-1719)
Luisa Federica (3 febbraio 1722-2 agosto 1791), che sposò il duca Federico II di Meclemburgo-Schwerin

Ascendenza

Altri progetti 

Casa Württemberg